Пруц () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70618.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Гайм (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 8 мест.
 Партия Für Prutz занимает 3 места.
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля